Die 25. Squash-Weltmeisterschaft der Frauen fand vom 20. bis 27. September 2009 in Amsterdam, Niederlande statt. Die Weltmeisterschaft war das höchstdotierte Turnier der WSA World Tour 2009/10.

Titelverteidigerin war Nicol David, die auch in diesem Jahr den Titel gewann. Sie bezwang im Endspiel Natalie Grinham mit 3:11, 11:6, 11:3 und 11:8 und wurde so zum vierten Mal Weltmeister.

Das Teilnehmerfeld bestand aus 32 Spielerinnen, davon acht Startplätze für Qualifikanten. Per Wildcard erhielt Orla Noom einen Startplatz im Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei der Squash-Weltmeisterschaft der Frauen 2009 wurden die folgenden Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde gutgeschrieben. Spielerinnen, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 118.000 US-Dollar.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

2009
WSA World Tour 2009/10
Squashturnier in Amsterdam